

Persone 
 Henrik Sjögren – oculista svedese
 Martin Sjögren – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
 Mattias Sjögren – hockeista su ghiaccio svedese

Altro 
 Sjögren – fucile
 Sindrome di Sjögren – malattia infiammatoria cronica su base autoimmune